Lepenac (Mojkovac), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Mojkovac
 Lepenac (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Lepenac (rivier), een  rivier die stroomt in de autonome provincie Kosovo
 het Lepenac klooster, een  klooster Servisch-orthodoxe orthodoxe kerk  Servisch gelegen in de buurt van Lepenac (Brus).